Планарии (Planaria) е род плоски червеи, които се размножават основно, чрез фрагментация.

Видове 

 Planaria barroisi
 Planaria dybouskyi
 Planaria flava
 Planaria fontana
 Planaria fuliginosus
 Planaria grubii
 Planaria ignorata
 Planaria kempi
 Planaria limuli
 Planaria luteola
 Planaria marmorosa
 Planaria onegensis
 Planaria polychroa
 Planaria rosea
 Planaria torva
 Planaria verrucosa
 Planaria wytegrensis
 Planaria wigilotisis

Източници 

Tricladida